Nouseul ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Nouseul (1742–1821), Opernsänger, Theaterschauspieler und Intendant
 Maria Rosalia Nouseul (1750–1804), österreichische Opernsängerin und Theaterschauspielerin